Джерид:
 Джерид (Шотт-эль-Джерид) — бессточная впадина в центральной части Туниса.
 Джерид (джирит) — короткое метательное копьё, снабжённое тяжёлым наконечником и тонким лёгким древком.
 Лакуна Джерид — лакуна, находящаяся на поверхности самого крупного спутника Сатурна — Титана.

Примечания